Very (álbum) - dos Pet Shop Boys

Localidades 

Véry

Desambiguação